Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, перемігши у фіналі пару Даніела Гантухова і Ай Суґіяма з рахунком 7–5, 7–6(7–5).

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw
 

Italian Open, парний розряд
Жінки, парний розряд